Weidenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Weidenmann (1916–2000), deutscher Autor und Regisseur
 Bernd Weidenmann (* 1945), deutscher Hochschullehrer für Pädagogische Psychologie
 Johann Caspar Weidenmann (1805–1850), Schweizer Maler und Zeichner
 Otto Weidenmann (1869–1957), deutscher Maler und Dozent

Siehe auch:
 Weidemann